Альфонсо Састре (1926—2021) — іспанський письменник, драматург, кінорежисер.
 Антоніо Састре (1911—1987) — аргентинський футболіст, півзахисник, виступав за збірну Аргентини.
 Інес Састре (* 1973) — іспанська модель, актриса та громадський діяч, найбільш відома за фільмом «Втрачене місто» і як незмінне обличчя Lancôme понад п'ятнадцять років.
 Карлос Састре (* 1975) — іспанський професійний шосейний велогонщик, переможець Тур де Франс-2008.
 Льюїс Састре (* 1986) — іспанський футболіст, півзахисник клубу АЕК Ларнака.
 Мартін Састре (* 1976) — уругвайський режисер і художник.
 Оскар Састре (1920—2012) — аргентинський футболіст, що грав на позиції захисника за клуби «Індепендьєнте» (Авельянеда) та «Депортіво Калі», а також національну збірну Аргентини. У складі останньої — дворазовий переможець чемпіонату Південної Америки.
 Фернан Састре (1923—1998) — президент Французької федерації футболу та співорганізатор Кубка світу з футболу 1998 року.
 Хоан Састре Ванрель (* 1997) — іспанський футболіст, захисник клубу «Мальорка».
іспанські прізвища